Dakstijl (auto)
 Dakvorm, de vorm of stijl waarin het dak van een gebouw in is uitgevoerd